Kid Galahad (1937), een film uit 1937
Kid Galahad (1962), een remake van bovenstaande film uit 1962